EuroEyes Cyclassics 2019 var den 24. udgave af cykelløbet EuroEyes Cyclassics og blev arrangeret 25. august 2019. Det tyske cykelløb, med start og mål i Hamborg, var det 33. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2019. Løbet blev vundet af italienske Elia Viviani fra  for tredje år i træk.

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Mikkel Frølich Honoré kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Lars Bak kørte for 
 Magnus Cort kørte for 
 Jonas Gregaard kørte for 
 Mads Pedersen kørte for 
 Matti Breschel kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2019
UCI World Tour 2019